Herrarnas +95kg i judo vid olympiska sommarspelen 1984 avgjordes i Los Angeles.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd

Återkval

Referenser 

Officiell rapport

Judo vid olympiska sommarspelen 1984